Каджано () — коммуна в Италии.

Каджано () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Каджано, Роберт (род. 1976) — американский гитарист и продюсер, наиболее известный как гитарист Трэш-метал группы Anthrax.
 Каджано де Ацеведо, Оттавио (1845-1927) — итальянский куриальный кардинал и папский сановник.